L'onore del nome (For the Honor of the Family), film di Van Dyke Brooke del 1912
L'onore del nome, film italiano di regista ignoto del 1914
L'onore del nome (The Other Man's Wife), film di Victor Schertzinger del 1919